Riudecols kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riudecols (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Riudecols (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar